Gildas kan syfta på:

 Saint-Gildas-de-Rhuys – en fransk kommun i departementet Morbihan
 The sisters of St. Gildas – en katolsk missionerande kongregation för nunnor
 St Gildas RC Junior School – en  katolsk skola i London

Personer
 Gildas Badonicus (516–570), ett brittiskt helgon
 St Gulstan (1000-talet), ett franskt helgon och benediktinmunk